Colusa ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Colusa (Illinois)
 Colusa (Kalifornien)
 Colusa Junction (Kalifornien)
 Colusa County, Verwaltungseinheit in Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Colusa Carnegie Library, in Colusa, Kalifornien, ID-Nr. 90001816
 Colusa Grammar School, in Colusa, Kalifornien, ID-Nr. 78000657
 Colusa High School and Grounds, in Colusa, Kalifornien, ID-Nr. 76000479